Чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек не старше 17 лет — регулярный международный турнир, проводимый Федерацией международного бенди среди женских юношеских сборных команд.

История 
В первых трёх турнирах принимали участие 4 сборные команды: Норвегии, России, Финляндии и Швеции. В четвёртом чемпионате мира в 2015 году вместо сборной Норвегии дебютировала команда США. В пятом чемпионате мира участвовало пять команд: Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия и Китай. В шестом чемпионате приняли участие 4 сборные команды: Норвегии, России, Финляндии и Швеции

 I Чемпионат мира — Лаппеенранта, Финляндия, 12—15 февраля 2009 года.
 II Чемпионат мира — Обухово, Россия, 25—27 февраля 2011 года.
 III Чемпионат мира — Несшё, Швеция, 15—17 февраля 2013 года.
 IV Чемпионат мира — Розвилл, США, 25—27 февраля 2015 года.
 V Чемпионат мира — Иркутск • Шелехов, Россия, 22—26 февраля 2017 года.
 VI Чемпионат мира — Варкаус, Финляндия, 28 февраля — 02 марта 2019 года.
 VII Чемпионат мира — Лидчёпинг, Швеция
 VIII Чемпионат мира — Осло, Норвегия, 24 — 26 февраля 2023 года

Призёры

Медальный зачёт

Примечания